Transposició, operació matemàtica de crear una matriu transposada AT d'una matriu A, intercanviant files per columnes
 Transposició (música), tècnica consistent a disposar una melodia perquè soni a una altura diferent
 Transposició (escacs), seqüència de moviments que dona com a resultat una posició que s'hauria pogut assolir a través d'una altra (més habitual) seqüència.
 Química orgànica:
 Transposició de Curtius, reacció orgànica de síntesi d'isocianats a partir d'una acilazida
 Transposició de Fries, reacció orgànica de reorganització d'un èster de fenil a una cetona hidroxil-arílica, catalitzada per un àcid de Lewis